Colophon – breve testo che riporta informazioni relative alla produzione di una pubblicazione
 Colophon – nome latino della città dell'antica Grecia di Colofone, situata nella Turchia moderna
 Colophon – scarabeo della famiglia Lucanidae, sottofamiglia Lucaninae